Zehngraf kan henvise til flere personer:
 Christian Antoni Zehngraf, maler og fotograf
 Johannes Zehngraf, maler og fotograf

Se også 
 Geb. Zehngrafs Fotografiske Atelier
 Zehngraff